Владимир Иванович Уранов(24 июня 1900, Тамбовская губерния — 19 сентября 1987, Новосибирск) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант (02.11.1944).

Участвовал в боях Юго-Западного, Брянского, Закавказского, Южного, 4-го Украинского и Прибалтийского фронтов, в период Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1900 году в селе Чутановка, Кирсановского уезда. Окончил Чутановскую начальную школу, Единую трудовую школу 2-й ступени (до переименования, Кирсановское реальное училище).

С 1917 года — на общественной и политической работе. Член ВКП(б), с 1927 года. В 1917 — 1963 годах — работал в уездном Комиссариате народного здравия, Вячкинской начальной школе, служил, с 1920 года, в РККА (в другом источнике призван в июле 1919 года), участник Гражданской войны в России, на Южном и Туркестанском (с 1921 года) фронтах — воевал против Деникина, Мамонтова, Шкуро, в Бухарской группе войск в составе туркестанской дивизии, в Среднеазиатском военном округе, на политработе в 15-м стрелковом корпусе 5-й армии Киевского военного округа, начальник политотдела 39-й армии, начальник политотдела 40-й армии (8 сентября 1941 по 21 июня 1942), лично организовал оборону разрозненных частей 293-й стрелковой дивизии, в 1942 году, в боях под Конотопом УССР, член Военного совета 44-й армии (21 июня 1942 по 7 ноября 1943)... В этот свой приезд в 44-ю армию я хорошо познакомился со многими ее руководящими работниками. Особую симпатию вызывал у меня член военного совета Владимир Иванович Уранов. Даже по внешнему виду в нем нетрудно было угадать доброго человека. Собеседника сразу же располагали к себе его черные выразительные глаза, приятный чистый голос. Говорил он обо всем спокойно, уверенно, со знанием дела. Вскоре я убедился, что он исключительно подвижен, неутомим в работе и, когда надо, суров, настойчив... Я имел возможность удостовериться, что за один день Уранов успевает побывать почти во всех дивизиях первого эшелона. Он ползал по траншеям, ходил на наблюдательные пункты командиров батальонов, беседовал с солдатами, заглядывал в тыловые подразделения. Положение дел в войсках Владимир Иванович знал превосходно. В любой момент мог ответить, какой полк нуждается в боеприпасах, где батальон - а то и рота - плохо обеспечены противотанковыми средствами, какое у людей настроение, каковы их нужды. И уж если пообещает кому помочь, из-под земли достанет все, что необходимо, член Военного совета 51-й армии (13 ноября 1943 по 9 мая 1945), член Военного совета Туркестанского (июль 1945 — февраль 1949), Забайкальского (10.04.1950 — 08.07.1950), Приморского, Сибирского военных округов, работал в Новосибирском обкоме партии, а затем с 1959 года начальником 2-го отдела президиума Сибирского отделения Академии наук Союза ССР.

С 1958 года в запасе Вооружённых сил Союза ССР (в другом источнике, с 4 декабря 1957 года), уволен по болезни. Был член Центрального комитета (ЦК) коммунистических партий Узбекской и Таджикской ССР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва и Верховного Совета Узбекской ССР. Делегат XIX и XX съезда КПСС.

Умер в октябре 1987 году в Новосибирске.

Воинские звания 
 красноармеец
 политработник
 бригадный комиссар
 генерал-майор (06.12.1942)
 генерал-лейтенант (02.12.1944)

Знаки отличия (дата) 
За время службы и работы награждён, на 18 июля 1967 года — 9-ю орденами, 7-ю медалями и именным оружием, в том числе:

Орденами 
 «Ленина»;
 «Кутузова II степени» (16.05.1944);
 «Богдана Хмельницкого» (29.06.1945);
 «Красного Знамени» (трижды — осенью 1941 (за участие в разгроме немецкую группировку в районе Штеповки, УССР), 27.03.1942, 01.04.1943);
 «Красного Знамени Хорезмской НСР» (Узбекской ССР) (за борьбу с басмачеством);
 «Отечественной войны I степени» (02.10.1943);
 «Отечественной войны I степени» (06.04.1985).

Медалями 
 «20 лет РККА» (1938 год).
 «За оборону Кавказа» (22.11.1944)
 и другие, всего 14.

Именное (почётное) оружие 
 Кавказская шашка, в серебряной оправе, Указом Президиума Верховного Совета ДАССР, 20 января 1943 года, за образцовое выполнение заданий командования РККА по формированию новых воинских соединений на территории Дагестанской АССР.

Воспоминания 
 Уранов В. И., «Строки моей биографии» — газета «Ленинец», орган Кирсановского горкома КПСС № 115 (5784), 18 июля 1967 года.
 Уранов В. И., «Победу несли на штыках и клинках» — газета «Ленинец», орган Кирсановского горкома КПСС № 152 (5821), 19 сентября 1967 года.

Семья 
 Жена, З. И. Уранова (урождённая Ковалёва, тоже уроженка села Чутановка);
 Трое детей, на 18 июля 1967 года: одна дочь работала врачом, другая — научным сотрудником, третья училась в институте.

Примечания

Литература 
 С. С. Бирюзов, Когда гремели пушки. — : Воениздат (ВИ), 1961. (стр. 13)
 П. К. Кошевой, В годы военные. — М.: ВИ, 1978. — 283 с., с ил., с портр. (Военные мемуары). Тираж 100000 экз.
 «История ордена Ленина Забайкальского военного округа», М., ВИ, 1980.
 Наследники воинской славы, газета «Навигатор», № 16 от 30 апреля 2010 года.

Ссылки 
 Память Народа, 1941—1945, Герои Войны, Уранов Владимир Иванович.
 Уранов.
 Сайт Град-Кирсанов, Е. С. Уривская. Голову в почтении склоняя... Кирсанов, 2001 г., Член военного совета.
 Biography of Lieutenant-General Vladimir Ivanovich Uranov — (Владимир Иванович Уранов).
 Фото, Biography of Lieutenant-General Vladimir Ivanovich Uranov — (Владимир Иванович Уранов).
 Новосибирская Книга Памяти.
 Фотоархив СО РАН.
 Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук.

Кавалеры ордена Красного Знамени Хорезмской НСР
Генерал-лейтенанты (СССР)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Сибирское отделение РАН
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Участники Гражданской войны в России (красные)